Измеряя мир ():
 «Измеряя мир» — бестселлер немецкого романиста Даниэля Кельмана, изданный в 2006 году.
 «Измеряя мир» — его экранизация, вышедшая в 2012 году.